Magna kan syfta på:

 Magna (namn) – ett namn
 Magna International – en kanadensisk industrikoncern

Se även
 Manga
 Magnus